Mi-3 (1954) – doświadczalny wariant śmigłowca Mi-1 opracowany w roku 1954
 Mi-3 (1964) – planowana, powiększona wersja śmigłowca Mi-2 opracowana w formie makiety w roku 1964. Projekt zarzucono z powodu braku odpowiednich silników.
 Mi-3 (1972) – oznaczenie nadane projektowi dwusilnikowego, 10 osobowego śmigłowca, następcy Mi-4. Śmigłowiec miał zostać opracowany, wspólnie przez inżynierów polskich z WSK Świdnik i Instytutu Lotnictwa oraz radzieckich. Później oznaczenie zmieniono na W-3.

Przypisy